Междуре́ченский райо́н — административно-территориальная единица (район) в Вологодской области России. В рамках организации местного самоуправления в границах района существует муниципальное образование Междуреченский муниципальный округ (с 2004 до 2022 гг. — муниципальный район).

Административный центр — село Шуйское.

География 
Площадь — 3624 км². Район граничит с Вологодским, Сокольским, Тотемским, Грязовецким районами Вологодской области, а также с Костромской областью.

Основная река — Сухона, из её крупных притоков можно отметить Шую и Ихалицу.

Наиболее освоенная и заселённая часть района — Авнежская возвышенность в западной половине, здесь находится большинство деревень. Север района лежит в Присухонской низине, здесь преобладают леса, часто заболоченные. В северо-восточной части находятся несколько крупных открытых верховых болот.

Крупнейшие населённые пункты: село Шуйское (районный центр) и посёлок Туровец (центр лесной промышленности). На них приходится около половины населения района.

История 
Шуйский район образован в 1929 году в составе Вологодского округа Северного края РСФСР, 6 января 1931 года в соответствие постановлением президиума ВЦИК от 20 ноября 1930 года был переименован в Междуреченский. 14 августа 1959 года к Междуреченскому району была присоединена часть территории упразднённого Биряковского района.

Население

Территориальное устройство 

Административно-территориальные единицы
Междуреченский район в рамках административно-территориального устройства включает 8 сельсоветов:

 Муниципальные образования

В рамках организации местного самоуправления в границах района функционирует Междуреченский муниципальный округ (с 2004 до 2022 года — муниципальный район).

Изначально в составе новообразованного муниципального района в декабре 2004 года были созданы 8 сельских поселений. В апреле 2009 года были упразднены сельские поселения: Хожаевское (включено в Ботановское с административным центром в деревне Игумницево); Ноземское (включено в Старосельское с административным центром в селе Старое); Враговское (включено в Сухонское с административным центром в селе Шуйское). В мае 2017 года было упразднено сельское поселение Шейбухтовское (включено в Сухонское).

С 2017 до 2022 года муниципальный район делился на 4 муниципальных образования нижнего уровня со статусом сельского поселения.

1 июня 2022 года муниципальный район и все входившие в его состав сельские поселения были упразднены и объединены в Междуреченский муниципальный округ.

Населённые пункты 
В Междуреченском районе (муниципальном округе) 149 населённых пунктов (все — сельские).

 Новообразованные населённые пункты
В 2014 году была образована деревня Верхний Починок.
Упразднённые населённые пункты
В 2020 году были упразднены деревни Подлесное и Починок, Бутово, Доровское, Сальково, Стромилово, Шабалин Починок, Юмбалово.

Экономика 
Предприятие «Междуречьелес», колхоз «Новый завет», сельскохозяйственный кооператив «Шуйское», производственный участок «Междуречьерайгаз», районный участок электроснабжения «Вологдаоблкоммунэнерго».

Транспорт 

Через район проходит тупиковая автодорога «Илейкино—Святогорье—Шуйское», соединяющаяся с трассой  «Холмогоры», обеспечивающая связь районного центра с Вологдой. Близлежащая железнодорожная станция — Туфаново, в 56 км от Шуйского.

Два крупнейших населённых пункта, Шуйское и Туровец, находятся далеко друг от друга (около 75 км по Сухоне), однако не связаны между собой автомобильной дорогой. На автомобиле из одного в другой можно проехать только через Вологду и несколько районов области (около 250 км) или зимой по берегу и льду Сухоны. Во время летней навигации по Сухоне между Шуйским и Туровцом действует регулярное пассажирское сообщение на катере «Междуречье».

Достопримечательности 
Усадьба Грязева в деревне Ботаново, усадьба помещика Н. Порошина — «Святогорский парк» с системой водоёмов; дом Н. Е. Введенского и могила ученого в селе Иванищево, живописная возвышенность Авнига.

Памятники природы: парк в селе Святогорье и урочище «Дубня» в устье реки Вологды.

Святой источник на Дьяконовской поляне в Дьяконове.

Люди, связанные с районом 
Уроженцы
 Введенский, Николай Евгеньевич — физиолог;
 Коркин, Александр Николаевич — математик.
 Люскова, Александра Евгеньевна — заведующая свинофермой колхоза «Будёновец», Герой Социалистического труда
 Петров, Николай Алексеевич — советский и российский военачальник.
 Тяпкина, Евдокия Васильевна — доярка совхоза «Шуйское», Герой Социалистического труда

Источники

Ссылки